Лига чемпионов ОФК 2022 — 21-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК), и 16-й после его реорганизации под нынешним названием. Действующий чемпион — «Йенген Спорт».

Это первый розыгрыш турнира впервые за два года, так как в 2020 турнир был недоигран, а в 2021 — отменён. Также в этом сезоне в связи с очередной эпидемиологической ситуацией в Океании турнир перереформирован.

Формат 
После отмены турнира 2021 года, в октябре 2021-ого был утверждён новый формат турнира на сезон 2022.

Теперь формат выглядит следующим образом:

 Национальный плей-офф: представители первых 7 ассоциаций (14 команд) разыграют стыковые матчи внутри ассоциаций за место в финальном раунде.
 Предварительный раунд (отменён): представители 4 оставшихся ассоциаций (4 команды) должны были разыграть путёвку в финальный раунд, однако из-за проблем с логистикой ОФК выдвинула в финальный раунд Никао Сокаттак по результатам прошлых лет.
 Финальный раунд: 
1) Групповой этап: победитель предварительного раунда и победители национальных стыков (8 команд) поделены на 2 группы по 4 команды. Первые две каждой проходят в плей-офф.
2) Плей-офф: победители групп играют нокаут-раунд, начиная с 1/2 финала.

Команды

Национальный плей-офф 
Плей-офф состоит из ряда встреч в ассоциациях, которые делегируют по 2 команды. Исключением стала Новая Зеландия, которая отправила лишь одну команду.

Групповой этап 
Состоится с 9 по 16 августа 2022 года в новозеландском Окленде.

Участники 
  Окленд Сити
  Йенген Спорт
  Сентрал Кост
  Венус
  Рева
  АБМ Гэлакси
  Лаэ Сити
  Никао Сокаттак

Группа А

Группа В

Плей-офф

Участники

Сетка

Примечания 

Лига чемпионов ОФК
2022 год в футболе